Termin KY ima više značenja.

 Kentaki, američka država
 .ky, najviši Internet domen za Kajmanska ostrva.